Pentland ist ein Einschlagkrater im äußersten Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Zach und nordöstlich von Curtius.
Der Kraterrand ist erodiert, das Innere weitgehend eben mit einem kleinen Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem irischen Geographen Joseph Barclay Pentland offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pentland auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)